Rinoa – gruppo musicale
 Rinoa Heartilly – personaggio del videogioco Final Fantasy VIII